Salt či SALT odkazuje na:

 Salt (Jordánsko) – město v Jordánsku v governorátu Balká
 Salt (film) – americký akční film z roku 2010 režiséra Phillip Noyce
 SALT – akronym z  – Rozhovory o omezení strategických zbraní. Série bilaterálních smluv mezi Sovětským svazem a Spojenými státy americkými o omezení strategických zbraní

Externí odkazy